Джиро ди Романья () — шоссейная однодневная велогонка, с 1910 по 2011 год проводившаяся по дорогам итальянской области Романья.

История 
В 1909 году любители велосипедного спорта основали в Луго Спортивный клуб Романьоло (). В следующем году, решив все спорные вопросы, клуб организовал первый выпуск Джиро ди Романья. В 1918 году он сменил свое название на Велосипедный клуб "Франческо Баракка" (), которое сохраняет до сих пор.

В 1926 году финиш состоялся в парке Тондо, где был построен новый велотрек. Он был открыт победоносным прибытием Костанте Джирарденго.

После Второй мировой войны Джиро ди Романья стала профессиональной гонкой, чему способствовали усилия трёх человек: Лоренцо Берарди, Марино Косты и Форли Феррини. Луго оставался местом старта и финиша.

В 1968 году гонка выступила в качестве чемпионата Италии в групповой гонке.

В 2005 году однодневка вошла в календарь UCI Europe Tour, получив категорию 1.1, которую сохраняла до своего закрытия.

В 2011 Джиро ди Романья объединилась с Кубком Плачи, который проводился клубом Unione Sportiva Imolese, базирующейся в Имоле. Оба спортивных клуба приняли совместное участие в организации гонки. Маршрут Джиро ди Романья—Кубок Плаччи стартовал в Имоле и финишировал в Луго.

В 2012 году гонка не состоялась по причинам, связанным с экономическим кризисом.

В 2013 году, в попытке восстановить мероприятие, Джиро ди Романья была объединена с гонкой Мемориал Марко Пантани, также проводившейся в регионе Романья. В связи с этим место старта Мемориала было перенесено в Луго, в то время как финиш остался в Чезенатико — месте рождения Пирата. В следующем году инициатива не повторилась.

Итальянский велогонщик чемпион чемпионов Фаусто Коппи, побеждавший на гонке в 1946, 1947 и 1949 годах, является её рекордсменом по победам.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальняй сайт
 Джиро ди Романья на Memoire-du-cyclisme
 Джиро ди Романья на FirstCycling
 
 
 
 
 
Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1910 года